Kenella är ett släkte av mossdjur. Kenella ingår i familjen Flustridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Kenella